Тур Синтая () — шоссейная многодневная велогонка, с 2017 года проводящаяся в Китае. Гонка санкционирована UCI и проходит в рамках UCI Asia Tour под категорией 2.2.

Призёры

Генеральная классификация

Вторичные классификации

Ссылки 
 Тур Синтая на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонки в Китае
Велогонки в Азии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2017 года